En  :
 Dobieszyn est un village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Dobieszyn est un village de la voïvodie de Mazovie